Стэнли-парк () — городской парк, расположенный в Ванкувере, крупнейшем городе канадской провинции Британская Колумбия. Парк, представляющий собой вечнозелёный оазис на границе с деловым центром города, занимает площадь в 404,9 гектара, что соответствует половине площади Ричмонд-парка в Лондоне (Великобритания) и на 10 % больше, чем площадь Центрального Парка в Нью-Йорке. В 1888 году парк был открыт Дэвидом Оппенгеймером, который назвал его в честь лорда Фредерика Артура Стэнли, 6-го генерал-губернатора Канады.

На территории парка находится огромное количество разнообразных статуй, скульптур и памятников, которые увековечивают разных людей и события. Среди них памятник лорду Стэнли, поэту Роберту Бернсу, президенту Хардингу. Можно увидеть старинные ярко раскрашенные индейские тотемные столбы. В 2006 году руководство парка приняло решение не размещать здесь более никаких дополнительных статуй и памятников.

Парк является одной из главных туристских достопримечательностей Ванкувера. По парку проложены дорожки и прогулочные тропы, общая длина которых составляет 250 км, а самая длинная из них протянулась на 8,8 км по периметру парка. В парке множество искусственных озер и прудов, спортивных площадок и полей. Парк также имеет птичий заповедник (). Ежегодно 8 миллионов человек посещают парк.

Ссылки 
 Веб-страница Парка Стэнли
 Достопримечательности Ванкувера
 Vancouver English Centre

Галерея 

Сады и парки Ванкувера